Чемпионат Великобритании по снукеру 2015 (, также известен как 2015 Betway UK Championship — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Йорке, Англия, с 24 ноября по 6 декабря 2015 года. Это четвёртый рейтинговый турнир в сезоне 2015/2016.

Свой прошлогодний титул защитил Нил Робертсон, обыгравший в финале китайца Ляна Вэньбо со счётом 10:5, сделав в шестом фрейме Максимальный брейк. Нил Робертсон выиграл свой второй титул Чемпионата Великобритании и 11 рейтинговый титул в своей карьере.

Результаты

Верхняя половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Нижняя половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8 
{{Турнир16 с пропусками
| RD1=1/64 финалаМатчи до 6 побед
| RD2=1/32 финалаМатчи до 6 побед
| RD3=1/16 финалаМатчи до 6 побед
| RD4=1/8 финалаМатчи до 6 побед
|RD1-seed01=47
|RD1-team01=
|RD1-score01=6
|RD1-seed02=82
|RD1-team02= Крис Меллинг
|RD1-score02=4
|RD1-seed03=18
|RD1-team03= Райан Дэй
|RD1-score03=6
|RD1-seed04=111
|RD1-team04= Дуэйн Джонс
|RD1-score04=1
|RD1-seed05=50
|RD1-team05= Марк Джойс
|RD1-score05=6
|RD1-seed06=79
|RD1-team06= Барри Пинчес
|RD1-score06=4
|RD1-seed07=15
|RD1-team07= Майкл Уайт
|RD1-score07=5
|RD1-seed08=114
|RD1-team08= Сидни Уилсон
|RD1-score08=6
|RD1-seed09=34
|RD1-team09= Сяо Годун
|RD1-score09=6
|RD1-seed10=95
|RD1-team10=
|RD1-score10=5
|RD1-seed11=31
|RD1-team11= Джейми Джонс
|RD1-score11=6
|RD1-seed12=98
|RD1-team12= Иан Гловер
|RD1-score12=4
|RD1-seed13=63
|RD1-team13= Цао Юйпэн
|RD1-score13=2
|RD1-seed14=66
|RD1-team14= Оливер Лайнс
|RD1-score14=6
|RD1-seed15=2
|RD1-team15= Марк Селби
|RD1-score15=6
|RD1-seed16=
|RD1-team16= Джо О’Коннор
|RD1-score16=0
|RD2-seed01=47
|RD2-team01={{nowrap| Дечават Пумчжаенг}}
|RD2-score01=6
|RD2-seed02=18
|RD2-team02= Райан Дэй
|RD2-score02=2
|RD2-seed03=50
|RD2-team03= Марк Джойс
|RD2-score03=6
|RD2-seed04=114
|RD2-team04= Сидни Уилсон
|RD2-score04=2
|RD2-seed05=34
|RD2-team05= Сяо Годун
|RD2-score05=1
|RD2-seed06=31
|RD2-team06= Джейми Джонс
|RD2-score06=6
|RD2-seed07=66
|RD2-team07= Оливер Лайнс
|RD2-score07=0
|RD2-seed08=2
|RD2-team08= Марк Селби
|RD2-score08=6
|RD3-seed01=47
|RD3-team01=

Финальный раунд

Финал

Сенчури-брейки 

 147, 145, 126, 120, 114, 113, 106, 106, 101 Нил Робертсон
 143, 126, 100 Стюарт Бинэм
 142, 128, 127 Энтони Макгилл
 141 Гэри Уилсон
 140, 116 Тепчайя Ун-Нух
 138, 132, 122, 110, 110, 106, 104, 104 Лян Вэньбо
 138 Джерард Грин
 137, 128 Марк Дэвис
 136 Дэвид Моррис
 135, 109, 101 Питер Эбдон
 135 Энтони Хэмилтон
 135 Лиам Хайфилд
 134, 134, 129, 119, 103, 102 Джон Хиггинс
 133, 113, 106 Марк Селби
 133, 111, 111, 110 Джейми Джонс
 133 Фергал О’Брайен
 132, 119 Кен Доэрти
 131, 127, 125, 108 Мартин Гоулд
 131, 107 Сяо Годун
 129, 121 Бен Вулластон
 127, 125, 118 Стивен Магуайр
 126, 100 Крис Уокелин
 125, 111 Том Форд
 124, 106, 102, 100 Шон Мерфи
 123, 113 Дечават Пумчжаенг

 123 Марк Кинг
 123 Алекс Таубман
 118 Джимми Робертсон
 117 Мэттью Селт
 116 Тянь Пэнфэй
 115, 107, 102, 102 Марк Аллен
 114, 103 Ли Хан
 112, 101 Джадд Трамп
 112 Сэм Бэйрд
 111 Джейми Бёрнетт
 110 Майк Данн
 108, 102 Майкл Холт
 108 Стюарт Каррингтон
 105 Марк Уильямс
 105 Барри Пинчес
 104, 103, 102 Марко Фу
 104 Джимми Уайт
 102 Алистер Картер
 102 Люка Бресель
 101 Грэм Дотт
 101 Джо Перри
 101 Оливер Лайнс
 100 Дэвид Грэйс
 100 Доминик Дэйл

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на snooker.org

Чемпионат Великобритании (снукер)
2015 год в снукере